LXG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luang Namtha (Laos)